Того року турнір проводився вперше.

Олена Лиховцева і Ірода Туляганова виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Куликовська і Тетяна Пучек з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 http://www.itftennis.com/womens/tournaments/drawsheetbyround.asp?event=1100039033&tournament=1100006366

Тур WTA 2003
Bangalore Open